Хенн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1643—1698) — немецкий монах, аббат Трирского аббатства святого Максимина (1680—1698).
  (род. 1946) — немецкий политик, депутат Бундестага от земли Саксония-Анхальт (1990—1994), член 10-го Федерального собрания Германии (1994).
  (1817—1865) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США (1851—1855).
  (род. 1967) — немецкий журналист, ведущий передач телеканала RTL Television.
  (1912—2006) — немецкий архитектор, профессор зодчества и индустриального строительства Брауншвейгского технического университета (с 1953).
  (1927—2004) — немецкий политик, 1-й президент района Саарбрюккен (1974).
  (род. 1974) — южноафриканский спортивный стрелок, бронзовый медалист Игр Содружества 2002 года в стрельбе из винтовки лёжа и серебряный медалист в паре с Майклом Тилом.
  (род. 1941) — американский волейболист, золотой медалист Панамериканских игр 1967 года в составе сборной США.
 Хенн, Кэрри (род. 1976) — девочка-актриса, прославившаяся своей единственной ролью Ньют в фильме «Чужие» (1986).
  (род. 1958) — американский аниматор, лауреат премии Уинзора Маккея за вклад в анимацию (2012).
 Хенн, Маттиас (род. 1985) — немецкий футболист, защитник клуба «Ганза».
  (1931—2017) — американский предприниматель и автогонщик, победитель гонки «24 часа Дейтоны» (1983).
  (1861—1936) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1922—1929).
  (1901—1974) — ирландский литературный критик.
  (1899—1958) — немецкий политик, депутат Бундестага от Западного Берлина (1952—1957).
  (род. 1926) — немецкий бобслеист, бронзовый медалист чемпионата мира в составе сборной ФРГ (1955).
  (род. 1962) — немецкий политик, депутат Бундестага от федеральной земли Саар (2013—2017).
  (род. 1964) — немецкий велосипедист, бронзовый медалист летних Олимпийских игр 1988 года.
  (род. 1981) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Хенн, Юрген (род. 1987) — эстонский футболист и тренер.